Messier 104 – galaktyka spiralna
 M104 SPH – amerykańska haubica samobieżna
 M104 Wolverine – amerykański most towarzyszący

en:M140